Hefestió de Pel·la, amic i general d'Alexandre el Gran
 Hefestió (escriptor), escriptor grec
 Hefestió (editor), editor de llibres grec
 Hefestió (escultor), escultor grec
 Hefestió de Tebes, astròleg del segle IV dC